Mange kan syfta på:

 Smeknamn för Magne eller Magnus
 Mange Hellberg, en svensk sångare
 Mange Schmidt, en svensk rappare
 Menge (ö), ö i Marshallöarna